Die Kinderumwelt gGmbH ist eine Einrichtung des Bündnisses Kinder- und Jugendgesundheit. e. V. Sie ging aus den Kinderärztlichen Beratungsstellen für Umweltmedizin (DISU) und Allergiefragen (DISA) im Kindesalter hervor, die Karl Ernst von Mühlendahl im Auftrage der DAKJ 1991 in Osnabrück eingerichtet hatte. Sitz der Kinderumwelt gGmbH ist Georgsmarienhütte bei Osnabrück.

Die Kinderumwelt erhebt den Anspruch, neutral und objektiv über Einflüsse der Umwelt auf die Kindergesundheit zu informieren.

Projekte und Publikationen 

Neben der Publikation von umweltmedizinischen Fachbeiträgen betreibt die Kinderumwelt das öffentliche Internetportal Allum sowie Online-Fachnetze (Intranets) für Berufsgruppen im Gesundheitswesen.

Das Informationsportal Allum (Allergie, Umwelt und Gesundheit) bietet Eltern, Betroffenen und Fachleuten Informationen zu Umweltstoffen sowie zu Krankheiten wie Allergien, Asthma, Neurodermitis und ihren Auslösern.

Die Online-Fachnetze der Kinderumwelt sind unter dem gemeinsamen Dachsystem UMINFO - ALLINFO zusammengefasst. Dazu gehören u. a. PädInform (deutschlandweites Intranet für Kinder- und Jugendärzte), ÖGD-Portal (Intranet für Gesundheitsämter auf Länder- und Bundesebene) sowie Praxisfieber (Online-Plattform für Medizinische Fachangestellte).

Weblinks 
 Website der Kinderumwelt
 Allum - Informationsangebot zu Allergie, Umwelt und Gesundheit
 www.uminfo.de - Zugang zu Fachnetzen für Berufsgruppen im Gesundheitswesen
 Human-Biomonitoring (HBM) - interaktive Animation
 Mobilfunk und Gesundheit - Infobroschüre für Eltern (PDF; 1,8 MB)
 Mobilfunk und Gesundheit - Infobroschüre für Ärzte (PDF; 891 kB)

Einzelnachweise 

Kinderheilkunde
Unternehmen (Osnabrück)
Gegründet 1991